Trèves (Gard) — comuna francesa na região de Languedoc-Roussillon
 Trèves (Ródano) — comuna francesa na região de Ródano-Alpes
 Tréveris — cidade alemã (Trier) do estado da Renânia-Palatinado, conhecida em francês como Trèves

Desambiguações de topônimos